Albula forsteri est une espèce de poisson appartenant à la famille des Albulidés vivant entre 2 et 90 m dans le Pacifique Ouest,la côte Est et Ouest de l'Australie,les iles Fidji,Hawaii et la Polynésie française.

Liens externes 

 
 
 
 

Albuliformes